Stratton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stratton Township (Illinois)
 Stratton Township (Oklahoma)